Engelberg peut faire référence à :

Patronyme 
Burkhart Engelberg (1447-1512), architecte allemand ;
Ernst Engelberg (1909-2010), historien allemand ;
Miriam Engelberg (1958-2006), auteure de bande dessinée américaine ;

Toponyme 
Engelberg, commune suisse, dans le canton d'Obwald ;
l'abbaye d'Engelberg, située dans cette commune ;

Divers 
Engelberg, album de Stephan Eicher, sorti en 1991 ;
l'engelberg, vin blanc français, produit en Alsace.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme